Joseph Henri Maurice Richard starejši, PC, OC, OQ, kanadski hokejist, * 4. avgust 1921, Montréal, Quebec, Kanada, † 27. maj 2000, Montreal.

Richard je vso svojo kariero igral za NHL klub Montreal Canadiens, skupno osemnajst zaporednih sezon, v katerih je odigral 978 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 544 golov in 421 podaj, ter 133 tekem končnice, na katerih je dosegel 82 golov in 44 podaj. S klubom je osemkrat osvojil Stanleyjev pokal, v sezonah 1943/44, 1945/46, 1952/53, 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59 in 1959/60. Richard je bil najboljši strelec svoje generacije, kot prvi hokejist je dosegel 50 golov na 50-ih tekmah v eni sezoni lige NHL, kar mu je uspelo v sezoni 1944/45. Kot prvi hokejist je tudi presegel mejo 500-ih golov v ligi NHL v karieri. Med letoma 1957 in 1960 je bil tudi kapetan kluba. V sezoni 1946/47 je osvojil Hart Trophy za najkoristnejšega igralca sezone. Osemkrat je bil izbran v prvo moštvo zvezd, šestkrat pa v drugo. V štiridesetih letih je bil član znamenitega napada Punch line, v katerem sta ob Richardu igrala še Elmer Lach in Toe Blake.

Leta 1961 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL, leta 1975 pa še v Kanadski športni hram slavnih. Klub Montreal Canadiens je 6. oktobra 1960 upokojil njegov dres s številko 9. 

Tudi njegov mlajši brat Henri je bil hokejist.

Statistika kariere 

|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 42/43
| 
| 16
| 5
| 6
| 11
| 
| 4
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 43/44
| 
| 46
| 32
| 22
| 54
| 
| 45
| 
| 9
| 12
| 5
| 17
| 
| 10
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 44/45
| 
| 50
| 50
| 23
| 73
| 
| 46
| 
| 6
| 6
| 2
| 8
| 
| 10
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 45/46
| 
| 50
| 27
| 21
| 48
| 
| 50
| 
| 9
| 7
| 4
| 11
| 
| 15
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 46/47
| 
| 60
| 45
| 26
| 71
| 
| 69
| 
| 10
| 6
| 5
| 11
| 
| 44
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 47/48
| 
| 53
| 28
| 25
| 53
| 
| 89
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 48/49
| 
| 59
| 20
| 18
| 38
| 
| 110
| 
| 7
| 2
| 1
| 3
| 
| 14
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 49/50
| 
| 70
| 43
| 22
| 65
| 
| 114
| 
| 5
| 1
| 1
| 2
| 
| 6
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 50/51
| 
| 65
| 42
| 24
| 66
| 
| 97
| 
| 11
| 9
| 4
| 13
| 
| 13
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 51/52
| 
| 48
| 27
| 17
| 44
| 
| 44
| 
| 11
| 4
| 2
| 6
| 
| 6
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 52/53
| 
| 70
| 28
| 33
| 61
| 
| 112
| 
| 12
| 7
| 1
| 8
| 
| 2
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 53/54
| 
| 70
| 37
| 30
| 67
| 
| 112
| 
| 11
| 3
| 0
| 3
| 
| 22
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 54/55
| 
| 67
| 38
| 36
| 74
| 
| 125
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 55/56
| 
| 70
| 38
| 33
| 71
| 
| 89
| 
| 10
| 5
| 9
| 14
| 
| 24
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 56/57
| 
| 63
| 33
| 29
| 62
| 
| 27
| 
| 10
| 8
| 3
| 11
| 
| 8
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 57/58
| 
| 28
| 15
| 19
| 34
| 
| 28
| 
| 10
| 11
| 4
| 15
| 
| 10
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 58/59
| 
| 42
| 17
| 21
| 38
| 
| 27
| 
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 59/60
| 
| 51
| 19
| 16
| 35
| 
| 50
| 
| 8
| 1
| 3
| 4
| 
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |978
| bgcolor="#7FFF00" |544
| bgcolor="#7FFF00" |421
| bgcolor="#7FFF00" |965
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1285
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |133
| bgcolor="#7FFF00" |82
| bgcolor="#7FFF00" |44
| bgcolor="#7FFF00" |126
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |188
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Kanadski hokejski desnokrilni napadalci
Kanadski hokejski trenerji
Hokejisti Montreal Canadiens
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Sprejeti v Kanadski športni hram slavnih
Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami
Nosilci reda Kanade